Makkusu „Max” Koga (jap 古賀 極, ur. 6 lipca 1996) – japoński skoczek narciarski. Brązowy medalista zimowej uniwersjady (2017).

Przebieg kariery 
W swojej karierze wielokrotnie startował w rozgrywanych w Sapporo międzynarodowych zawodach Miyasama Ski Games, zajmując jednak odległe pozycje. W oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych pod egidą FIS zadebiutował w lipcu 2015 w Villach, gdzie w konkursach FIS Cupu plasował się w szóstej dziesiątce.

W lutym 2017 wziął udział w zimowej uniwersjadzie w Ałmaty. W konkursie indywidualnym był 25, a w zawodach drużyn mieszanych, wspólnie z Yūką Kobayashi, zdobył brązowy medal.

Uniwersjada

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Kogi na uniwersjadzie – szczegółowo

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Japońscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1996
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2017